Jesús Corona ist der Name folgender Personen:

* Jesús Corona (Fußballspieler, 1981) (José de Jesús Corona Rodríguez; * 1981), mexikanischer Fußballtorhüter
 Jesús Corona (Fußballspieler, 1993) (Jesús Manuel Corona Ruíz; * 1993), mexikanischer Fußballspieler